Por Conley pode estar à procura de:

Pessoas
Charles Cameron Conley
Darlene Conley
Gene Conley
Jim Conley
Mike Conley, Sr.
Mike Conley, Jr.
Lige Conley
William Henry Conley

Localidades
Conley (Geórgia)

Desambiguação